Stig Nielsen, né en , est un joueur professionnel danois de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le père de Esben Nielsen.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 1974-1975 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 13 || 2 || 4 || 6 || 2 || || || || || 
|-
| 1975-1976 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1976-1977 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 17 || 13 || 7 || 20 || 4 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 22 || 5 || 12 || 17 || 24 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Esbjerg fB Ishockey|| AL-Bank ligaen
|| 27 || 11 || 11 || 22 || 30 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 12 || 7 || 2 || 9 || 25 || || || || || 
|-
| 1980-1981 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 22 || 6 || 13 || 19 || 15 || || || || || 
|-
| 1981-1982 || Esbjerg fB Ishockey || 1. Division
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1982-1983 || Esbjerg fB Ishockey || 1. Division
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1983-1984 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 10 || 6 || 6 || 12 || 2 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 26 || 20 || 19 || 39 || 10 || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 25 || 19 || 12 || 31 || 16 || || || || ||  
|-
| 1986-1987 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1987-1988 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 30 || 17 || 31 || 48 || 8 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| - || 9 || 14 || 23 || - || || || || ||
|-
| 1989-1990 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen
|| 6 || 5 || 4 || 9 || 0 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en 1955
Joueur danois de hockey sur glace
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Entraîneur danois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace